Führe ist

 die österreichische Bezeichnung für Kletterroute

Führe ist der Familienname folgender Personen:

 Uli Führe (* 1957), deutscher Komponist, Liedermacher und Chorleiter